Dalaï est un terme mongol ( signifiant océan.

 Dalaï Nuur, un lac de la Mongolie-Intérieure ;
 La réserve naturelle du lac Dalai, située autour de ce lac ;
 Dalaïin Khan (, forme déclinée), titre mongol.
 Dalaï Khan, mort en 1700, un des Khans dirigeant le Khanat qoshot ;
 Dalaï-lama, titre religieux donné au chef de l'école des bonnets jaunes (gelugpa) par le Mongol Toumète, Altan Khan, en référence au titre de Dalaiin Khan ;
 Voir aussi Liste des dalaï-lamas

Bibliographie

Notes et références